Кубок фінської ліги 2012 — 16-й розіграш Кубка фінської ліги. Змагання складається з двох етапів. Спочатку команди розділені на три групи, потім вісім кращих команд проходять у плей-оф. Переможцем вперше став ТПС

Груповий етап 
Матчі пройшли з 13 січня до 17 березня 2012 року.

Група А 

|}
Результати

Група B 

|}
Результати

Група C 

|}

Результати

Чвертьфінали 

|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|21 березня 2012

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|23 березня 2012

|}

Півфінали 

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|28 березня 2012

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|29 березня 2012

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок фінської ліги на soccerway 

2012
2012 у футболі